Un mapa es, en geografía y cartografía, la representación gráfica de un territorio. Por extensión, se han asignado otros significados semejantes en otros ámbitos.

En informática 
 Mapa de bits
 Mapa de sitio web
 Mapa de caracteres

Gucharmap (Mapa de caracteres de GNOME), utilidad para visualizar e introducir caracteres.
Mapa de caracteres (Windows), utilidad para ver y escribir caracteres.

En genética 
 Mapa genético
 Mapa citogenético

Otros 

Sociología
 Mapa mental
 Mapa conceptual
Ciencias

 Mapa interactivo

 Mapa del flujo de valor

 Ayuda:Mapa de orientación al wikipedista

Cine
 Mapa de los sonidos de Tokio

Véase también 

 Mapeo